One Night (qui en anglais signifie « Une nuit ») peut désigner :

Musique

Chansons 
 One Night, une chanson d'Elvis Presley ;
 One Night, une chanson de Lil Yachty.

Albums 
 One Night, un album d'ELO Part II album ;
 One Night, un album de Greg Brown.